

Patronyme 

 Sergueï Rachmaninov (1873-1943), compositeur et pianiste russo-américain.

Toponyme 

 Rachmaninoff, cratère sur Mercure ;
 (4345) Rachmaninoff, astéroïde.

Autres 
 Rachmaninoff, vodka produite en Allemagne.
 Rachmaninov (Ветка сирени) est un film russe de Pavel Lounguine.